Svetovni pokal v smučarskih skokih 2000 je enaindvajseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Svetovni pokal v skokih

Svetovni pokal v poletih

Pokal narodov

Viri 
 

2000 v športu
2000